Als Baire-Raum wird bezeichnet:
 Raum von Folgen natürlicher Zahlen, siehe Baire-Raum (speziell)
 Topologischer Raum, in dem die Aussage des Satzes von Baire gilt, siehe Baire-Raum (allgemein)